Würm (doorverwijspagina)
worm, benaming voor diverse dieren
Worm (rivier), die in het Duits Wurm heet